Devon pode se referir a:

Lugares 

 Devon - um condado no sudoeste da Inglaterra.
 Devon, um rio na Inglaterra.
 Devon, um rio na Escócia.
 Devon, na Pensilvânia, EUA.
 Devon, na Nova Escócia, Canadá.
 Devon, uma ilha no Canadá.

Pessoas 
 Devon, atriz estado-unidense de filmes pornográficos.
 Devon Sawa, ator canadense.
 Devon Aoki, atriz estado-unidense.
 Devon Hughes, lutador de wrestling estado-unidense.
 Devon Werkheiser, ator e cantor norte-americano.

Animais 
 Devon - uma raça de gado bovino.
 Devon Rex, uma raça de gatos.

Outros 
 Devon Energy, empresa estado-unidense.

Desambiguação